Ancula är ett släkte av snäckor som beskrevs av Sven Lovén 1846. 

Ancula ingår i familjen Goniodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Ancula